Юрий Прокофьев: Прокофьев, Юрий Анатольевич (род. 1939) — советский партийный деятель.
 Прокофьев, Юрий Михайлович (1902—1995) — советский военачальник, генерал-майор (1943).